Анри Террас (; , , Луаре, Франция — , Гренобль, Франция) — французский -, , , специалист по истории, архитектуре и искусству исламской Северной Африки. Один из авторов «Энциклопедии ислама». Член-корреспондент Академии изящных искусств (1933), член-корреспондент Королевской академии истории в Мадриде (1933). Почётный доктор Оксфорда (1954). Офицер ордена Почётного легиона, ордена Христа, Великий офицер ордена Алауитского трона и командор ордена Академических пальм, ордена Альфонсо X Мудрого, ордена Изабеллы Католической.

Биография 
Анри Террас родился в 8 августа 1895 года в городе Вриньи, департамент Луаре. В 1914 году, после начала Первой мировой войны его призвали во французскую армию, где он служил вплоть до окончания боевых действий. В 1918 году Анри был принят в Высшую нормальную школу. Получив образование, в 1921 году он переехал в город Рабат, Французский протекторат Марокко, где поступил на работу в . Уже в 1923 году он получил должность профессора и директора по изучению археологии и исламского института  всё в том же Рабате, где совместно с  изучал мусульманскую архитектуру Марокко, в частности мечети времён династии Альмохадов, публикуя свои работы в основном в журнале Hespéris. В 1932 году Анри в Сорбонне под руководством  защитил диссертацию на тему на степень «Испано-мавританское искусство от истоков до XIII века», получив степень PhD по истории.

В 1935 году Анри впервые получил археологическую должность, будучи назначенным главой Службы исторических памятников Марокко (), агентства со штаб-квартирой во французском Марокко, занимавшегося изучением монументов и археологических памятников на территории протектората. Здесь он проработал вплоть до своего отъезда в 1957 году На этой должности Анри посвятил себя сохранению и восстановлению исторического наследия Марокко и опубликовал несколько важных монографий о конкретных памятниках, таких как  в Фесе и  в Тазе. В 1941 году он получил повышение в должности до директора Института передовых марокканских исследований. В 1945 году он сменил  на посту председателя кафедры исламской археологии в Алжирском университете, работая одновременно и на искусствоведческой, и на управленческой, и на исторической должностях. В 1957 году, вскоре после того как Марокко обрело независимость от Франции, Анри переехал в Испанию и стал директором , французской школы в Мадриде, а в 1965 году вышел на пенсию. Его последней крупной публикацией было подробное исследование истории архитектуры мечети Каравийин в Фесе. Скончался 11 октября 1971 года.

Работы 
Работа Анри «Испано-мавританское искусство от зарождения до XIII века» () является переработанной диссертацией учёного, в которой он повествует об искусстве Марокко и испано-мавританцев в целом от самого его появления с момента арабского завоевания региона до окончания средневековья. Порой он заостряет своё внимание на отдельных объектах и проявлениях, но по большей части работа повествует обо всём равномерно.

Наиболее обширная работа Терраса — двухтомная «История Марокко с древнейших времён до французского протектората» () — итог его двадцатипятилетней работы, в котором объединены его собственные наработки и исследования, проводимые институтом после окончания Первой мировой войны. В ходе своего исследования Террас ввёл в научный оборот новую концепцию — «существование трёх разных марокканцев». На протяжении долгого периода истории на территории этой страны существовали разные государственные образования, каждое из которых стремилось или к Средиземноморью или в Атлантику. Анри Террас в своей работе делит Марокко на три основные части — традиционно выделяемое ещё до него в науке горное Марокко, состоящее из эр-Рифа, места проживания народа , Среднего и Высокого Атласа, и выделенные учёным внутреннее и внешнее Марокко. Если первое из них — богатая и процветающая в разные исторические периоды страна в центре региона, то второе — пасбища и пустыни на границах, где жили бедные и дикие племена, периодически пытавшиеся захватить регион. Учёный приходит к выводу, что всю историю в стране наблюдается явное переселение населения из одних районов в другие, но без попыток смешаться. В ходе повествования о марокканской истории Террас активно рассказывает и об истории Испании, которая всегда была тесно связана — нередко династии, такие как Альморавиды и Альмохады, правили обоими регионами. Отсюда приходит новый и широко-принятый в науке вывод о существовании испано-мавританской цивилизации в средневековом Марокко. По мнению историка , данная работа является опережающей своё время, прорывной и определённо «задающей новый вектор изучения истории страны». Востоковед  назвал работу Анри максимально объективным и логичным исследованием, проливающим свет на многие ранее слабоосвящённые аспекты культуры и истории Марокко. В работе 2014 года историк Эдмунд Берк назвал работу Анри классической.

Библиография

Награды 
Офицер ордена Почётного легиона, Военного креста 1914—1918 и ордена Христа (Португалия), Великий офицер ордена Алауитского трона. Командор ордена Академических пальм, ордена Альфонсо X Мудрого, ордена Изабеллы Католической.

Книга Терраса «L’Art hispano-mauresque des origines au XIIIe siècle» получила Премию имени Луи Бенье от Академии изящных искусств и премию имени Рауля Дюсеньёра от Академии надписей и изящной словесности. Книга «La Mosquée des Andalous a Fès» получила премию от Академии надписей и изящной словесности, финансируемую фондом . Следующая работа «La Grande Mosquée de Taza» получила  от всё той же академии. Работа «L’Histoire du Maroc depuis les origines jusqu’au protectorat français» в двух томах удостоена , одной из главных наград Французской академии, и второй для Анри премии имени Рауля Дюсеньёра от Академии надписей и изящной словесности. За книгу «Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech» Террас был удостоен премии Карье от всё той же академии, а следующая работа «Islam d’Espagne. Une rencontre de l’Orient et de l’Occident» — премии Жана Рейно от Академии моральных и политических наук.

Член-корреспондент Академии изящных искусств (1933), член-корреспондент Королевской академии истории в Мадриде (1933). Почётный доктор Оксфорда (1954).

Примечания 

Авторы Энциклопедии ислама
Члены Академии изящных искусств (Франция)
Почётные доктора Оксфордского университета
Участники Первой мировой войны (Франция)